Forest Hill puede referirse a:
 Forest Hill, Distrito del Sur de Londres, en el Municipio de Lewisham.
 Forest Hill, villa en la parroquia de Rapides, estado estadounidense de Luisiana.
 Forest Hill, ciudad en el condado de Tarrant, estado estadounidense de Texas.
 Forest Hill Village, lugar designado por el censo en el condado de Flathead, estado estadounidense de Montana.